В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1985, який належав до категорії гран-прі, Борис Беккер здобув титул, у фіналі перемігши Матса Віландера 6-4, 6-2.

Сіяні гравці 

 Матс Віландер (фінал)
 Андерс Яррід (чвертьфінал)
 Яннік Ноа (3-тє коло)
 Борис Беккер (Чемпіон)
 Стефан Едберг (чвертьфінал)
 Йоакім Нюстром (півфінал)
 Йохан Крік (1-ше коло)
 Генрік Сундстром (3-тє коло)

 Мартін Хайте (1-ше коло)
 Девід Пейт (2-ге коло)
 Грег Голмс (1-ше коло)
 Анрі Леконт (1-ше коло)
 Хосе Луїс Клерк (2-ге коло)
 Вен Тестермен (1-ше коло)
 Майк Ліч (1-ше коло)
 Рамеш Крішнан (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters